Береснёвка — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Береснёвка — деревня в Брагинском районе Гомельской области.
 Береснёвка — деревня в Хойникском районе Гомельской области.
 Береснёвка —  деревня в Кировском районе Могилёвской области.

См. также